Олимпийский комитет Сомали () — организация, представляющая Сомали в международном олимпийском движении. Основан в 1959 году, зарегистрирован в МОК в 1972 году.

Штаб-квартира расположена в Могадишо. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Сомали.

См. также 
 Сомали на Олимпийских играх

Примечания 

Сомали
Сомали на Олимпийских играх